Кіржач () — назва низки географічних об'єктів у Росії:
 Кіржач — місто у Владимирській області.
 Кіржач — сільце в Пєтушинському районі Владимирської області.
 Кіржач — річка у Владимирській області, притока Клязьми.
 Кіржач — залізнична станція і пасажирська платформа.